Isabel de York, duquesa de Suffolk (Rouen, Normandía, 22 de abril de 1444 – Wingfield, Suffolk enero de 1503) fue el quinto hijo y la segunda hija de Ricardo, tercer duque de York y de su esposa Cecilia Neville, duquesa de York.

Matrimonio 
En algún momento antes de febrero de 1458, Isabel se casó con Juan de la Pole. Juan era el hijo mayor de Guillermo de la Pole, duque de Suffolk y de Alice Chaucer. Sus abuelos maternos eran Thomas Chaucer y Maud Burghersh.

Su suegro había servido como el principal poder detrás del trono de Enrique VI de Inglaterra desde 1447 hasta 1450. Durante sus tres años en el cargo vio la pérdida casi total de las posesiones inglesas en el norte de Francia, hacia el final de Guerra de los Cien Años. Suffolk no pudo evitar ser responsabilizado por el fracaso. Fue encarcelado en la Torre de Londres y sentenciado. En consecuencia Juan no tomó sus títulos, cuando su padre fue ejecutado el 2 de mayo de 1450.

Su hermano mayor, Eduardo IV de Inglaterra restauró a su cuñado para el título de duque de Suffolk en 1463. Ella se mantuvo como la duquesa de Suffolk hasta su muerte en 1492.

Descendencia 
Con Juan de la Pole tuvo 11 hijos:
 Juan de la Pole, conde de Lincoln (1462-1487), fue designado heredero de su tío materno Ricardo III. Casado con Lady Margarita FitzAlan y tuvo un hijo Eduardo de la Pole, que murió joven.

 Geoffrey de la Pole (n. 1464), murió joven.

 Eduardo de la Pole (1466-1485), arcediano de Richmond.

 Isabel de la Pole (1468-1489). Casada con Enrique Lovel, octavo barón de Morley (1466-1489), sin descendencia.

 Edmundo de la Pole, III duque de Suffolk (1471-1513), pretendiente de los York en la sucesión a su hermano Juan.

 Dorotea de la Pole (n. 1472), murió joven.

 Humphrey de la Pole (1474-1513), tomó las órdenes sagradas.

 Ana de la Pole (1476-1495), fue monja.

 Catalina de la Pole (1477-1513), casada con Guillermo Stourton, quinto Baron de Stourton, sin descendencia.

 Sir Guillermo de la Pole (1478-1539), caballero del castillo de Wingfield. Casado Katherine Stourton, sin descendencia.

 Ricardo de la Pole (1480-1525), pretendiente de los York en la sucesión a Edmundo. Muerto en la Batalla de Pavía.

Ascendencia

En la ficción

Series de televisión

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Isabel
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duquesas de Suffolk
Hijas de duques de Inglaterra